Нуч () — комуна в Румунії, у повіті Ілфов.
 Нуч () — село в Румунії, у повіті Ілфов. Входить до складу комуни Нуч.
 Нуч () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Васілаць.